Gaga может означать:

Музыка 
Radio Ga Ga — песня британской группы Queen.
Lady Gaga — американская поп-певица и автор песен.
Рара — популярный на Гаити жанр музыки, который в Доминиканской республике называют «gagá».

Животные 
Aleiodes gaga — вид насекомых, названный в честь певицы Леди Гага.
Гаги — род птиц семейства утиных.
Обыкновенная гага — вид птиц семейства утиных.
Очковая гага — вид птиц семейства утиных.
Гага-гребенушка — вид птиц семейства утиных.